Sąd harcerski hufca ZHP – sąd koleżeński w hufcu – jednostce terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich obejmującej obszar powiatu lub dzielnicy w dużych miastach. Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez starszyznę, instruktorów i kadrę, z wyłączeniem członków władz hufca oraz sprawy odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów. Zjazd hufca może podjąć decyzję o niepowoływaniu sądu.

Zobacz też 
 Naczelny Sąd Harcerski Związku Harcerstwa Polskiego
 Sąd harcerski chorągwi

Bibliografia 
 

Harcerstwo